Дяко́вський — українське прізвище.

Персоналії 
 Мирослав Дяковський — канадський бандурист українського походження.
 Юрій Дяковський (1989—2014) — учасник Євромайдану. Герой України.

Українські прізвища